Шпана — многозначный термин:

 Шпана — представители неформальной прослойки населения с низким социальным статусом, малообразованного и не имеющего моральных ценностей контингента, часто происходящего из детских домов. Другое наименование — гопники.
 «Шпана 2» — британский драматический фильм 2008 года.
 «Шпана и пиратское золото» — американский приключенческий фильм 1985 года. Другое название — «Балбесы».